Esra (voornaam), een Turkse voornaam
Esra (Benelux), een raadgevende instelling (Economische en Sociale Raad van Advies)
Esra (Syrië), een stad
Esra (boek), een roman van de Duitse schrijver Maxim Biller

Zie ook
Ezra, doorverwijspagina